Укая́ли () — река в Перу, правый приток Амазонки. Иногда Укаяли «включают в состав» Амазонки; в этом случае исток Укаяли считают истоком Амазонки.

Высота устья — 100 м над уровнем моря. Высота истока — 210 м над уровнем моря.

Длина реки по одним данным 1600 км , по другим данным — 1950 км (вместе с рекой Апуримак — 2700 км), площадь бассейна 375 тыс. км². Образуется слиянием рек Апуримак (в нижнем течении носит название Тамбо) и Урубамба, берущих начало в Центральных Андах. После их слияния течёт по Амазонской низменности в северо-западном направлении, вдоль Восточной Кордильеры Анд. Русло извилистое, долина реки заболочена и покрыта густыми тропическими лесами. Основные притоки: Шешеа, Тамая (правые), Пачитеа,  и Писки (левые).

Средний расход 12600 м³/с. Годовой объём стока — 426 км³. Половодье с сентября по март. Судоходна на всём своём протяжении, до города Аталая у истока. Главный порт — Пукальпа.

Польский писатель Аркадий Фидлер в своей книге «Рыбы поют на Укаяли» описал явление пения рыб на этой реке.

Примечания 

Притоки Амазонки
Реки Перу